Wollstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns-Joachim Wollstadt (1929–1991), Bischof der Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz
 Johannes Wollstadt (* 1944), ehemaliger Rennfahrer der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft